Scarlett O’Hara steht für:

 die Protagonistin des Romans Vom Winde verweht (1936) und dessen Verfilmung Vom Winde verweht (Film) (1939)
 die Titelfigur in Scarlett (Roman) (1991)
 eine Figur im japanischen Steampunk-Film Steamboy (2004)

 Scarlett O’Hara (Cocktail), einen Cocktail

Siehe auch:

 Der Scarlett-O’Hara-Krieg